Mohamed Morsi, een Egyptisch politicus en voormalig president van de Arabische Republiek Egypte
 Pamela Morsi, een Amerikaans schrijfster
 Diadysis morsi, een keversoort